Оукдейл-парк ():

  — бейсбольный парк в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.
 Оукдейл-парк — парк в Чикаго, штат Иллинойс, США.